Мигель де Лардиcабаль-и-Урибе (24 января 1744, Тепетитла-де-Лардисабал, Пуэбла, Новая Испания — 29 января 1823, Бильбао, Бискайя, Испания) — испанский военный и государственный деятель.

Биография 
Мигель де Лардисабаль родился в 1744 году в богатой семье баскского происхождения на семейной асиенде в Вице-королевстве Новая Испания (ныне мексиканский штат Пуэбла). До переезда в Латинскую Америку его семья проживала в небольшом городке Сегура в Стране Басков.

Юный Мигель получил образование в семинарии в городе Пуэбла, где, наряду с другими предметами, преподавались философия и риторика. В 1761 году он, вместе со своим братом Мануэлем (будущим юристом), отправился в Испанию, где поступил в Королевскую академию географии и истории в Вальядолиде. Окончив академию, Лардисабаль, как образованный выходец из колоний, был назначен членом Совета по делам Обеих Индий (Совета по колониальным делам).

В 1791 году Мигель попал в опалу, и был отправлен в ссылку на свою родину, в Страну Басков, где стал директором Королевского семинария в городе Вергара. 

Во время вторжения Наполеона в Испанию Лардисабаль активно поддерживал интересы пленённого французами короля Фердинанда VII. Он был членом Кадисских кортесов, где выступал в защиту короля.

После возвращения Фердинанда VII на испанский престол, Лардисабаль был вознаграждён за свои заслуги должностью министра по делам Индий. На этом посту Лардисабаль остановил либеральные реформы Кадисских кортесов и препятствовал стремлению жителей колоний к обретению независимости. В 1815 году, на фоне успехов движения за независимость испанских колоний в Америке, Лардисабаль лишился благосклонности короля и был заключён в тюрьму в цитадели Памплоны. После освобождения он вновь стал директором  Королевского семинария в Вергаре, но никогда в дальнейшем не занимал значительных постов.

Портрет Мигеля де Лардисабаля работы Гойи (представлен в шаблоне справа) сегодня хранится в Национальной галерее в Праге, Чехия. По некоторым данным, это — единственный выполненный Гойей портрет выходца из Латинской Америки.

Сочинения 
 Apología por los Agotes de Navarra y los Chuetas de Mallorca (Madrid, 1786)
 Apología del método de estudios del Seminario de Vergara (Vitoria-Gasteiz, 1806).
 Aviso importante y urgente a la nación española, relativo a Cortes (La Coruña, 1811).
 Manifiesto que hace a los habitantes de las Indias, sobe el estado de cosas de aquellas provincias (Madrid, 1814).

Примечания

Литература 
 José Luis Orella: Manuel y Miguel de Lardizábal y Uribe y el Estatuto de Bayona. «Revista Internacional de Estudios Vascos». Cuad., 4 de 2009. ISBN: 978-84-8419-179-7. Págs. 233-254].
 Zárate, Julio (1880). «La Guerra de Independencia». Vicente Riva Palacio, ed. México a través de los siglos. III volumen. México: Ballescá y compañía. Consultado el 28 de abril de 2010.

Ссылки 
 

Выпускники Вальядолидского университета
Депутаты Кадисских кортесов
Историки Мексики
Испанские командиры Наполеоновских и Революционных войн